Flavoparmelia — рід грибів родини Parmeliaceae. Назва вперше опублікована 1986 року.

Класифікація 
До роду Flavoparmelia відносять 40 видів:

Примітки

Джерела 
 Hale, M.E. 1986. Flavoparmelia, a new genus in the lichen family Parmeliaceae (Ascomycotina). Mycotaxon. 25(2):603-605 - P.604

Роди грибів
Пармелієві